Helena (voornaam), een meisjesnaam 
Eileen (Wisconsin), een dorp gelegen in Bayfield County, Wisconsin, Verenigde Staten
Eileen (musical)
Eileen Brennan
Eileen Aroon, een lied geschreven door Thomas Connellan 
Eileen (miniserie), een miniserie van de VPRO gebaseerd op het verhaal van Tanja Nijmeijer
Eileen (2023), Amerikaanse film uit 2023